Reitzenstein steht für:
 Reitzenstein (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Reitzenstein (Adelsgeschlecht), deutsches Adelsgeschlecht
 Gut Reitzenstein in Annaburg in Sachsen-Anhalt
 Villa Reitzenstein in Stuttgart

Reitzenstein ist der Name folgender Orte:
 Reitzenstein (Issigau), Dorf im Frankenwald, Gemeindeteil von Issigau
 Reitzenstein, Kreis Oststernberg, Ostbrandenburg, deutscher Name von Kolpion, Polen
 Reitzenstein, Kreis Johannisburg, Ostpreußen, bis 1938 Gutten R, seit 1945 Guty Rożyńskie, Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Siehe auch:
 Reizenstein